14-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 14-я параллель северной широты
 14-я параллель южной широты

См. также 
 14-й меридиан